На Евровидении 1966 Ирландию представил Дики Рок с песней Come Back to Stay. Ирландия заняла 4 место с 14 баллами, разделив его с Бельгией. Наибольшее количество баллов (5) Ирландии дала .

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1966»